Альтштадтская ратуша () — здание ратуши, которое неоднократно перестраивалось и меняло своё предназначение. Здание стояло на Альтштадтской рыночной площади. И было уничтожено в ходе бомбардировок Кёнигсберга в августе 1944 года.

История 
После 1724 года здание ратуши было занято городским судом и архивом города. Готическое здание 1528 года должно было уступить место новому зданию ратуши в 1757 году. В 1832 году оно было значительно расширено за счёт нового крыла здания на Шмидештрассе. С 1907 года здесь проходили курсы Коммерческого университета Кёнигсберга, и в 1915 году в здании обосновался Коммерческий университет. Однако вскоре здание было вновь перестроено, и в 1920-х годах, оно стало главным зданием Муниципального сберегательного банка.

Альтштадтская ратуша была украшена так называемыми «Джапперами» — гротескными скульптурами. Первый джаппер был установлен в 1455 году, когда в 15 веке три города присоединились к Прусскому союзу. С началом городской войны в 1454 году мэр старого города Андреас Брунау выступил против противников ордена. Восстание против ордена вспыхнуло 24 марта 1455 года, а присоединившиеся к восставшим ремесленники использовали в качестве бастиона Кнайпхоф. Восставшие против ордена вели длительные бои с бургомистром Брунау, в результате чего он бежал из города. Новый джаппер был прикреплён к фасаду ратуши в конце гражданской войны между Альтштадтом и Кнайпхофом, в 1455 году. Это была дразнящая насмешливая маска, которая ухмылялась в сторону Кнайпхофа.

В 1528 году, на новом здании был установлен очередной джаппер в виде бородатой головы, которая аккуратно высовывала свой язык в такт механическим часам. Механизм этих часов со встроенным джаппером был разрушен воробьём влетевшим внутрь механизма в 1774 году. После этого случая кнайпховцы издевались над альтдштадтцами называя их «глотателями воробьёв».

Наконец, в 1832 году, третий джаппер был установлен в виде позолоченной львиной головы с почасовым боем часов. Этот джаппер был очень популярен среди детей. Он был разрушен вместе со зданием ратуши в ходе авианалётов британской авиации в августе 1944 года.

См. также 
 Лёбенихтская ратуша
 Кнайпхофская ратуша

Литература 
 Robert Albinus: Königsberg-Lexikon. Stadt und Umgebung. Flechsig, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.
 Richard Armstedt: Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Hobbing & Büchle, Stuttgart 1899 (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen. 2, Städtegeschichten), (Nachdruck: Melchior-Verlag, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939102-70-9 
 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen, 3 Bände. 2./3. ergänzte Auflage. Böhlau, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 Baldur Köster: Königsberg. Architektur aus deutscher Zeit. Husum Druck, Husum 2000, ISBN 3-88042-923-5.
 Jürgen Manthey: Königsberg — Geschichte einer Weltbürgerrepublik. Hanser, München 2005, ISBN 3-446-20619-1.
 Gunnar Strunz: Königsberg entdecken. Zwischen Memel und frischem Haff. Trescher, Berlin 2006, ISBN 3-89794-071-X.

Ратуши Кёнигсберга
Здания и сооружения, построенные в 1528 году
Здания и сооружения, разрушенные в 1944 году